Po tadašnjem sustavu natjecanja drugoligaški rang bio je podijeljen na zone. Pobjednici zona bi odigravali kvalifikacije za ulazak u 1. ligu.

Prva zona

Druga zona A

Kvalifikacije za Drugu zonu A

Druga zona B

 Radnički (Nikšić) tijekom sezone promijenio je ime u FK Nikšić.

Kvalifikacije za prvaka Druge zone

Željezničar (Sarajevo) - Lovćen (Cetinje) 2:0 i 0:0.

Treća zona

 Borovo je igrao kvalifikacije za ulazak u Prvu saveznu ligu. Nije uspio.

Četvrta zona

 Radnički (Kragujevac) igrao je kvalifikacije za ulazak u Prvu saveznu ligu. Nije uspio.

Završne kvalifikacije za ulazak u 1. ligu

 Željezničar (Sarajevo) i Split su postali novi članovi Prve savezne lige.

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
Sezona 1956/57.
  

1956-57
 2